Николай Червяков: Червяков, Николай Иванович (1935—2020) — советский и российский учёный и деятель образования.
 Червяков, Николай Фёдорович (1907—1995) — советский военный деятель, инженер РВСН, генерал-полковник.